Стивен Лори () — британский астроном-любитель, первооткрыватель комет и астероидов, который работает в обсерватории «Church Stretton» (IAU-Code 966), расположенной в около города Черч-Стреттон. В период 1995 по 1997 год им было обнаружено в общей сложности 50 астероидов. Он также занимался поиском и наблюдением карликовых звёзд, а в 1997 году стал первооткрывателем сверхновой звезды SN 1997bq в спиральной галактике NGC 3147.

По образованию является актуарием — специалистом по страховой математике.

См. также 
 Гари Хуг
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов